Jardim Europa pode referir-se a:
 Jardim Europa (Belo Horizonte) - bairro da cidade de Belo Horizonte
 Jardim Europa (Goiânia) - bairro da cidade de Goiânia
 Jardim Europa (bairro de São Paulo) - bairro da cidade de São Paulo
 Jardim Europa (bairro de Sorocaba) - bairro da cidade de Sorocaba
 Jardim Europa (Volta Redonda) - bairro da cidade de Volta Redonda
 Jardim Europa (bairro de Uberlândia) - bairro da cidade de Uberlândia
 Jardim Europa (Patos) - bairro da cidade de Patos
 Jardim Europa (Porto Alegre) - bairro da cidade de Porto Alegre

Desambiguação